Mons (Bèlgica), ciutat de Bèlgica capital de la província d'Hainaut a Valònia, al marge del riu Haine
 Mons (Charente), municipi al departament del Charente (regió de Nova Aquitània, França)
 Mons (Charente Marítim), municipi al departament del Charente Marítim (Nova Aquitània)
 Mons (Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Mons (Haute-Garonne), municipi del departament de l'Alta Garona (Occitània)
 Mons (Hérault), comú al departament de l'Erau (Occitània)
 Mons (Puy-de-Dôme), municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Mons (Var), municipi al departament del Var (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Mons-en-Baroeul, municipi al departament del Nord (regió dels Alts de França)
 Mons-Boubert, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Mons-en-Laonnois, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Mons-en-Montois, municipi al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França)
 Mons-en-Pévèle, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Athis-Mons, municipi al departament d'Essonne (Illa de França)
 Cantó d'Athis-Mons, cantó al districte de Palaiseau (departament d'Essonne, França)
 Estrées-Mons, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Saint-Georges-de-Mons, municipi al departament del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Germain-et-Mons, municipi al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)
 Saint-Pal-de-Mons, municipi al departament de l'Alt Loira (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Pierre-de-Mons, municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)